Bénédicte Fombonne (née en 1975), joueuse française de basket-ball 
 Éric Fombonne (né en 1954),  psychiatre et épidémiologiste français
 Odile Fombonne, psychanalyste française